In de Japanse taal betekent jutsu: methode, techniek, vaardigheid, truuk. In deze betekenis is het vaak als suffix (soms ook als prefix) opgenomen in een woord. In het westen kennen we dit suffix vooral in relatie tot "martial arts", maar in andere gebieden wordt het ook gebruikt: Sjujutsu betekent chirurgie.

Een beoefenaar van de betreffende techniek heet een jutsuka.

Voorbeelden 
aiki-jutsu, een verdedigingskunst zonder wapens
goshin jitsu, een verdedigingskunst zonder wapens
jiujitsu, een verdedigingskunst zonder wapens, afkomstig van de samoerai
kenjutsu, zwaardschermen
ninjutsu, vechttechnieken en andere vaardigheden van de ninja's
nunchaku-jutsu, een vechtsport met wurgstokjes
shurikenjutsu, werptechnieken met kleine werpwapens
tai-jutsu, een verdedigingskunst zonder wapens, afgeleid van ninjutsu

Zie ook 
Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Suffix
Japanse vechtkunst